Katihar (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Katihar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Katihar